David, Davie o Dave Wilson possono riferirsi a:

Dave Wilson (n. 1942) – calciatore e allenatore scozzese
Dave Wilson (1932-2002) – regista televisivo statunitense
Dave Wilson (n. 1951) – atleta britannico

David Wilson (n. 1969) – calciatore inglese
David Wilson (n. 1949) – attore statunitense
David Wilson (1908-1992) – calciatore inglese
David Wilson (n. 1935) – diplomatico scozzese
David Wilson (n. 1991) – giocatore statunitense di football americano
David Wilson (n. 1960) – nuotatore statunitense
David Wilson (n. 1966) – nuotatore australiano
David Wilson (n. 1966) – pattinatore su ghiaccio e coreografo canadese
David Wilson (n. 1967) – rugbista a 15 australiano
David Wilson (n. 1985) – rugbista a 15 inglese
David Wilson (n. 1974) – allenatore scozzese, attivo a Gibilterra